Epstein-Barr virus – virus di Epstein-Barr
 Eschweiler Bergwerks-Verein – società mineraria di Eschweiler (Germania)